Ronja Lundberg Nielsen (født 12. april 1990) arbejder som konsulent for Flygtningeindsatsen i Red Barnet Ungdom. Hun har tidligere arbejdet for Århus Ungdommens Fællesråd, hvor hun er sekretær for Børn og Unge-byrådet i Aarhus kommune. Lundberg var i 2010/2011 landsnæstformand for Radikal Ungdom.

Ronja Lundberg blev student fra Skanderborg Gymnasium i 2010. Lundberg har været aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning som formand for DGS i Østjylland. Lundberg skriver speciale ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. 

I 2009 opnåede hun valg til forretningsudvalget i Radikal Ungdom. Senere blev formand for kampagneudvalget. På landsmødet i oktober 2010 blev hun valgt som næstformand for organisationen. Under Folketingsvalget i 2015 var hun kampagneleder for Sofie Carsten Nielsen.

Politikere fra Det Radikale Venstre